Йордан Николов може да се отнася за:
 Йордан Николов Попиванов, псевдоним Беломорски, известен като Йордан Николов (1884-1917) - учител от Прилеп, деец на ВМРО
 Йордан Николов – Бакунин, български анархист.
 Йордан Николов, известен като Орце Николов (1916-1942) - работнически деец от Скопие, партизанин, народен герой на Югославия
 Йордан Николов (1938) – български учен, инженер, заместник-ректор на Русенския университет (1979, 1993)
 Йордан Николов (1967) – български футболист
 Йордан Николов – български учен, историк медиевист
 Йордан Николов – Даката, български художник, р.1952 г.